OpenGL utility toolkit, une bibliothèque utilitaire.
 Transporteur de glucose, une protéine transmembranaire faisant entrer le glucose dans les cellules.